Арсеньєва — жіноча форма російського прізвища Арсеньєв.

 Арсеньєва Варвара Михайлівна (1676—1730) — фрейліна Катерини I, коханка Петра I.
 Арсеньєва Єлизавета Олексіївна (1773—1845) — бабуся Михайла Юрійовича Лермонтова по матері.
 Арсеньєва Катерина Анатоліївна (* 1986) — російська баскетболістка. Дворазовий володар Кубка Європи ФІБА, чемпіон Росії.
 Арсеньєва Лідія Павлівна (1940—2020) — прядильниця, Герой Соціалістичної Праці.
 Арсеньєва Надія Павлівна (1929—1989) — радянський передовик виробництва в сільському господарстві. Герой Соціалістичної Праці (1966).
 Арсеньєва Наталія Олексіївна (1903—1997) — білоруська поетеса, перекладачка, драматург.

 Арсеньєва — одна з вершин гірської системи Сіхоте-Алінь.
жіночі форми прізвищ
російські прізвища